Abelard Reuchlin, un écrivain américain.
 Johannes Reuchlin (1455 - 1522), un philosophe allemand.
 Maurice Reuchlin (1920 -2015), psychologue français.